Stenderup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Stenderup Sogn (Billund Kommune)
 Stenderup Sogn (Hedensted Kommune)
 Stenderup Sogn (Vejen Kommune)